Az Úrvalsdeild 1927-es szezonja volt a bajnokság tizenhatodik kiírása. A bajnokságban csak 4 csapat vett részt, miután az ÍBV nem indult. A győztes a KR lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1927
Izlandi|Izland 1